O projeto Vivarte é uma organização com participação pública e privada fundada em Julho de 2001 com objetivo de promover a cultura entre crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.
Existente na região há dez anos, duzentas e cinquenta crianças, em cursos gratuitos com duração média de dois anos. O período de inscrição tem a mesma frequência (dependendo sempre da renovação do contrato com a Secretaria da Educação).

O projeto VIVARTE trabalha com música, teatro, danças e artes visuais. Situado na região da zona leste de São Paulo.

História

Oriundo do Instituto Daniel Comboni, o VIVARTE era um projeto de alfabetização para adultos, provenientes da região nordeste, com pouca ou nenhuma instrução, que buscavam qualificação profissional em Sao Paulo. 
Na época em que foi criado, intitulado projeto MOVA, acabou trazendo consigo uma demanda de crianças que precisavam de um  lugar pra ficar enquanto os seus pais trabalhavam. Em resposta a essa demanda, como iniciativa desse mesmo projeto foi criado um curso de datilografia voltado para adolescentes que precisavam, junto a seus pais, ingressar no mercado de trabalho. 
Posteriormente o Instituto Daniel Comboni fixou uma parceria com a PUC (Pontifícia Universidade Católica), que  doou os primeiros computadores para o projeto e em uma ação voluntária, seus professores ensinaram uma turma pequena de alunos que se tornariam a partir de então multiplicadores desse conhecimento. 
Em 1996 firmou-se uma parceria com a Secretaria do Bem Estar Social, iniciando o curso de informática e computação com 40 alunos. 
Hoje a Organização Daniel Comboni é formada (na região Leste de São Paulo), pelos seguintes projetos:

CJ - Instituto Daniel Comboni - Qualificação Profissional
CJ - Dom Luciano de Almeida
Centro para Crianças e Adolescentes - Vivarte
Centro para Criança Adolescente - São Sebastião
Centro para Crianças e Adolescentes - São Pedro
CCA - Nossa Senhora de Guadalupe 
CCA -Nossa senhora da Paz
Centro de Educação Infantil Daniel Comboni - Creche I
CAF - Centro de Apoio à Família
Abrigo Lar Sonho Infantil

A Oficina de Música

Na fase inicial do curso de música, as crianças passam a conhecer todos os instrumentos que estão disponíveis no projeto, esse periodo dura três meses, após isso o professor avalia para qual instrumento cada criança tem mais aptidão, logo ela ingressa nas aulas específicas desse instrumento. 
Depois a criança tem um ano de teoria e técnica músical, e mais um ano onde além de aulas práticas passam a se preparar para uma apresentação. Para que isto aconteça todas as crianças de diferentes turmas são separadas em bandas, assim que um aluno se desenvolve com determinado instrumento ele começa a conviver com pessoas que já estão no projeto há mais tempo aprendendo ainda a compor músicas.
A cada ano existe um tema especifico que é abordado pelo projeto e trabalhado com as crianças sempre utilizando a arte. 
No ano de 2014 o tema que será abordado é o golpe militar de 1964, fato importante da ditadura no Brasil. A abordagem é feita através do estudo do tema com a visita a museus e contato com filmes de época. As crianças também trabalham com um repertório extenso de músicas que tem relação direta ou indireta com a ditadura, além de serem instruídas pelo professor a compor músicas que estão relacionadas ao tema e serão utilizadas na apresentação.
A escolha deste tema pelo projeto visa mostrar as crianças um momento delicado vivido pelos brasileiros daquela época. Os docentes entendem que é possível conhecer o tema ditadura através de músicas e do repertório apresentado para as crianças, desta forma elas podem desenvolver conhecimento mais profundo sobre o tema. O projeto trabalha o assunto de forma integrada e individual, mas com alterações sempre respeitando a idade destas crianças até para que consigam assimilar melhor o conteúdo.

Oficina de Dança

Balé Clássico, Dança de rua, Jazz e contemporâneo.
A cada final de período de 12 ou 18 meses, os integrantes das oficinas encenam em conjunto um único espetáculo, geralmente, criado especificamente para esse fim.
Desde o primeiro espetáculo em 2001, ocorreu gradativamente uma evolução natural até conseguirmos unir todas as oficinas num único espetáculo. 
Existem também relatos de jovens que após saírem do projeto iniciaram carreira artística montando bandas musicais que se apresentam na região e que já se apresentam por outros locais.

Referencias
Projeto VIVARTE 
Instituto Daniel Comboni 
Daniel Comboni
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

Organizações do estado de São Paulo